Special bzw. Spezial steht für:
 eine Sonderausgabe
 Spezial (DJ) (* 1965), deutscher Techno-DJ
 Special Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Special, Originaltitel von Ein besonderes Leben, US-amerikanische Fernsehserie (2019)
 Festa Special, eine Buchreihe des Festa Verlags

US-amerikanische Automodelle:
 Buick Special
 Chevrolet Special
 Dodge Special
 Ford Special, siehe Ford Standard
 Holden Special, siehe Holden Standard (von Holden aus Australien)
 Kaiser Special
 Oldsmobile Special
 Pontiac Special

Siehe auch:

 speziell